Кушмурун — топоним в Казахстане:

 Кушмурун — озеро в Кустанайской области.
 Кушмурун — посёлок в Кустанайской области.